Арабела — один из сапароанских языков, на котором говорит население двух деревень на северо-востоке Перу. Число носителей — около 50 человек, некоторое количество также понимает арабела, но не говорит на нём. Арабела относят к языкам, находящимся на грани исчезновения. Почти все носители также владеют испанским или кечуа в качестве второго языка.

Характерный порядок слов — SVO. Наиболее близкородственен язык сапаро, имеющий сегодня лишь 1 носителя, а также мёртвые языки андоа и конамбо. Сфера использования языка ограничивается общением небольшого круга пожилых людей, молодое поколение почти полностью перешло на испанский. Арабела имеет официальный статус в районе распространения, согласно конституции Перу, однако это не спасает язык от исчезновения. Письменной литературы на языке нет, имеются лишь некоторые школьные материалы, ранее использовавшиеся для образования.

Ссылки 
 

Языки Перу
Сапароанские языки